Eröffnung steht für:
 Eröffnung (Liturgie), Ritenfolge zu Beginn christlicher Gottesdienste
 Eröffnung (Schach), Beginn einer Schachpartie
 Vernissage, Eröffnung einer Kunstausstellung
 Ouvertüre, Eröffnung eines Bühnenwerks
 Eröffnung im Verfahrensrecht, siehe Eröffnungsbeschluss

 Die Eröffnung, erste Sure im Koran, siehe Al-Fātiha

operative Freilegung in der Chirurgie:
 Arthrotomie, Eröffnung eines Gelenkes
 Gastrotomie, Eröffnung des Magens
 Laparotomie, Eröffnung der Bauchhöhle
 Relaparotomie, erneute Eröffnung der Bauchhöhle
 Thorakotomie, Eröffnung des Brustkorbs
 Tracheotomie, Eröffnung der Luftröhre

Siehe auch:

 Öffnung (Begriffsklärung)
 Prolog (Begriffsklärung)
 Einweihung (Begriffsklärung)
 Opening (Begriffsklärung)